Јарак има више значења:

Јарак је село у општини Сремска Митровица у Сремском округу и

Јарак - Други назив за канал.